Amphibalanus — рід вусоногих ракоподібних (Cirripedia) з родини Балянусові (Balanidae). Був виділений із роду Balanus.

Види 
Містить такі види:
 Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854)
 †Amphibalanus caboblanquensis (Weisbord, 1966) (вимерлий)
 †Amphibalanus caribensis (Weisbord, 1966) (вимерлий)
 Amphibalanus cirratus (Darwin, 1854)
 Amphibalanus eburneus (Gould, 1841)
 †Amphibalanus halosydne (Zullo & Katuna, 1992) (вимерлий)
 †Amphibalanus hopkinsi (Zullo, 1968) (вимерлий)
 Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)
 Amphibalanus inexpectatus (Pilsbry, 1916)
 Amphibalanus peruvianus (Pilsbry, 1909)
 †Amphibalanus playagrandensis (Weisbord, 1966) (вимерлий)
 Amphibalanus poecilotheca (Kruger, 1911)
 †Amphibalanus reflexus (Zullo, 1984) (вимерлий)
 Amphibalanus reticulatus (Utinomi, 1967)
 Amphibalanus rhizophorae (Ren & Liu, 1989)
 Amphibalanus salaami (Nilsson-Cantell, 1932)
 Amphibalanus subalbidus (Henry, 1973)
 Amphibalanus thailandicus (Puspasari, Yamaguchi & Angsupanich, 2001)
 Amphibalanus variegatus (Darwin, 1854)
 Amphibalanus venustus (Darwin, 1854)
 Amphibalanus zhujiangensis (Ren, 1989)

Посилання 

Балянусові
Роди ракоподібних